Oordt ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel van Oordt (1757–1836), niederländischer reformierter Theologe
 Johan Frederik van Oordt (1794–1852), niederländischer reformierter Theologe

Siehe auch:
 Oord
 Oort